Flotten kan syfta på:

 Flotten (roman) – en roman från 1985 av Stephen King originaltitel The Raft
 Flotten (film) – en svensk långfilmsdokumentär från 2018
 Flotten (film, 2002) – en svensk kortfilm från 2002
  Flotten (pjäs) – en svensk pjäs från 1976
 Flotten Lake – en sjö i Kanada
 Flotten River – ett vattendrag i Kanada